James Fowler Adams (1888 -  ) foi um botânico e micólogo norte-americano .

Ligações externas
  

Botânicos dos Estados Unidos